Frédéric Antonetti − allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Lorenzo Antonetti − cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Luciano Antonetti − giornalista italiano
Olga Antonetti – modella venezuelana
Remo Antonetti – ex fantino italiano